Тира может означать:

Топоним 
 Тира — малый город в Греции.
 Тира — община (дим) в Греции.
 Тира — древнегреческий город на месте современного города Белгород-Днестровский.
 Тира — город в Израиле.
 Тира — деревня в Усть-Кутском районе Иркутской области в России.
 Тира — греческий остров в Эгейском море.
  (), ) — регион на границе Пакистана и Афганистана.

Имя 
 Тира Датская (X век) — датская принцесса, дочь Харальда I Синезубого и королева Норвегии
 Тира Датская (1853—1933) — датская принцесса, младшая дочь короля Дании Кристиана IX и его супруги Луизы Гессен-Кассельской
 Тира Датская (1880—1945) — принцесса Датская и Исландская, шестой ребёнок короля Дании Фредерика VIII и его супруги Ловисы
 Тира Мекленбургская (1919—1981) — герцогиня Мекленбургская, дочь великого герцога Мекленбург-Шверинского Фридриха Франца IV и герцогини Александры, урождённой принцессы Кумберланд-Брауншвейг-Люнебургской.

Прочее 
 Оля Тира (род. 1988) — певица из Молдавии.
 (115) Тира — астероид.

См. также 
 Тир
 Тире (значения)
 Тирский